Гордота — река в Смоленской области России в Вяземском и Угранском районах. Левый приток Угры. Длина 37 км. Площадь водосборного бассейна — 446 км².

Исток к востоку д. Хмельники Вяземского района.  Направление течения: юг, юго-восток. Устье напротив деревни Фёдоровское Угранского района, в 279 км по левому берегу реки Угра. 

Река известна по произведениям русского писателя И. С. Соколова-Микитова проживавшего в своё время в деревне Кислово, расположенной на этой реке.

Система водного объекта: Угра → Ока → Волга → Каспийское море.

Притоки (км от устья) 
 7,4 км: река Расловка (пр)
 15,8 км: река Горелка (лв)
 18,6 км: река Хворостовка (лв)
 23,5 км: река Поповка (лв)
 31 км: река Добренька (пр)
 31,2 км: река Вешник (лв)
 36,2 км: река Котовка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000020699.

Примечания

Ссылки 
 Гордота /Энциклопедия Смоленской области

Притоки Угры
Реки Вяземского района Смоленской области
Реки Угранского района